Nick Carter může být:

 Nick Carter (literární postava) – literární postava
 Nick Carter (cyklista) (1924–2003) – novozélandský cyklista
 Nick Carter (hudebník) (* 1980) – americký hudebník, člen Backstreet Boys